Tomcat System Co., Ltd est une société japonaise de jeu vidéo basée à Tokyo, qui a été fondée en 1991.

Liste des jeux (partielle)
Space Squash (1995, Virtual Boy)
Milandra (1997, SNES)

Notes et références 

Entreprise de jeux vidéo ayant son siège à Tokyo
Entreprise fondée en 1991
Développeur de jeux vidéo